В списке представлены населённые пункты Павлово-Посадского городского округа Московской области и города областного подчинения Павловского Посада с административной территорией. Перечень населённых пунктов, их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 28 декабря 2022 года «О преобразовании городского округа Павловский Посад Московской области и городского округа Электрогорск Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования.

В городском округе (городе областного подчинения с административной территорией) находится 61 населённый пункт, в том числе три городских — два города и один рабочий посёлок — и 58 сельских (из них 2 посёлка, 2 села и 54 деревни):

Примечания 

Павлово-Посадский городской округ